Приморский край включает следующие населённые пункты:
 38 городских населённых пунктов (в списке выделены оранжевым цветом), в том числе:
 12 городов (все — краевого подчинения), в рамках организации местного самоуправления образуют отдельные городские округа;
 26 посёлков городского типа (1 курортный и 25 рабочих посёлков);
 617 сельских населённых пунктов (по данным переписи населения 2010 года).

В списке населённые пункты распределены (с точки зрения административно-территориального устройства) по 12 городам краевого подчинения (включая 1 ЗАТО) и 22 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 12 городских округов, 9 муниципальных округов и 13 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих и курортных посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Города краевого подчинения (городские округа)

Владивосток (Владивостокский городской округ)

Арсеньев (Арсеньевский городской округ)

Артём (Артёмовский городской округ)

Большой Камень

Дальнегорск (Дальнегорский городской округ)

Дальнереченск (Дальнереченский городской округ)

Лесозаводск (Лесозаводский городской округ)

Находка (Находкинский городской округ)

Партизанск (Партизанский городской округ)

Спасск-Дальний

Уссурийск (Уссурийский городской округ)

ЗАТО Фокино

Районы

Анучинский (Анучинский муниципальный округ)

Дальнереченский

Кавалеровский (Кавалеровский муниципальный округ)

Кировский

Красноармейский

Лазовский (Лазовский муниципальный округ)

Михайловский

Надеждинский

Октябрьский (Октябрьский муниципальный округ)

Ольгинский

Партизанский

Пограничный (Пограничный муниципальный округ)

Пожарский

Спасский

Тернейский (Тернейский муниципальный округ)

Ханкайский (Ханкайский муниципальный округ)

Хасанский

Хорольский (Хорольский муниципальный округ)

Черниговский

Чугуевский (Чугуевский муниципальный округ)

Шкотовский

Яковлевский

См. также 
 Городские населённые пункты Приморского края
 Административно-территориальное деление Приморского края

Примечания 

Приморский край